Europamästerskapet i handboll för herrar är en turnering för europeiska herrlandslag i handboll som anordnas i januari/februari (utom de tre första turneringarna vilka anordnades i maj/juni men det ändrades inför EM 2000 för att inte ligga för nära i tid till den kommande sommar-OS-turneringen) vartannat år sedan 1994, med ett års förskjutning gentemot världsmästerskapet.
Sverige har vunnit flest gånger (5) och flest EM-titlar i rad (1998, 2000 och 2002). Spanien har vunnit flest medaljer (9 st). Spanien,  Frankrike och Kroatien är de enda tre landslagen som deltagit i samtliga EM.

Landslagen kvalificerar sig genom ett föregående kvalspel där de sämst rankade länderna först brukar få spela ett förkval för att försöka kvalificera sig till huvudkvalet, i vilket cirka 30 landslag deltar och är indelade i sju-åtta grupper där de två bästa i varje grupp, samt den/de bästa trean/treorna, är kvalificerade till EM-turneringen, med undantag för värdländer och regerande mästare (utom inför EM 2016 och 2018 då regeln att regerande mästare är direktkvalificerad avskaffades men återinfördes inför EM 2020) som alltid är direktkvalificerade.

Turneringen
I EM 1994–2000 deltog 12 landslag indelade i två grupper med sex lag i varje där alla mötte varandra en gång i sin grupp, varefter de två bästa lagen i varje grupp gick vidare från gruppspelet till spel om medaljerna medan övriga spelade placeringsmatcher mot lagen från den andra gruppen.

I EM 2002–2018 deltog 16 landslag indelade i fyra grupper med fyra lag i varje där alla mötte varandra en gång, varefter de tre bästa lagen i varje grupp gick vidare till en s.k. mellanrunda där två grupper slogs ihop med varandra till en grupp med sex landslag där varje lag mötte tre andra lag från den andra hopslagna gruppen, varefter de två bästa från varje grupp gick vidare till spel om medaljerna medan de som slutade på tredje plats i varje grupp mötte varandra i en match om femte plats, och de tre sämst placerade lagen i varje grupp blev utslagna.

Sedan EM 2020 deltar 24 landslag.

Om två landslag hamnar på samma poäng i gruppspel, avgörs placering genom inbördes möte. Har det slutat oavgjort, avgörs det via målskillnaden. Är det tre eller fler landslag som hamnar på samma poäng, avgörs placering genom de inbördes mötena mellan dem.

Om en match i slutspelet och placeringsmatcherna slutar oavgjord, vidtar en förlängningsperiod som är 10 minuter uppdelat i två halvlekar à 5 minuter. Är resultatet fortfarande oavgjort, vidtar ytterligare en förlängningsperiod, och är resultatet oavgjort även därefter, avgörs matchen via straffkast.

Medaljörer

Statistik

Placeringar 
Tabellen visar hur de 27 länder som deltagit i EM-slutspelen placerat sig.

Se även
Europamästerskapet i handboll för damer

Källor

Externa länkar 
 Webbplats för European Handball Federation

Europamästerskapet i handboll för herrar